Název Růženec má více významů:

 Růženec – meditativní modlitba rozšířená v římskokatolické tradici
 Růženec (předmět)  – pomůcka používaná při modlitbě růžence

sídlo

 Růženec (Bílá Voda)  – zaniklá osada při staré kupecké cestě protínající hřeben Rychlebských hor

Wikipedie:Rozcestníky
Rozcestníky - místopisné jméno